de toeristische bureaus in Nederland, zie Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
 Vrije Vrouwen Vereeniging, een belangenorganisatie tussen 1889 en 1903
 een Nederlandse voetbalclub, zie VVV-Venlo
 een Nederlandse sportvereniging in Amstelveen, zie VVV (sportvereniging)
 de Nederlandse Vereniging van Vlechters, zie Mandenvlechter
 De Vereniging van Voetballende Vriendenclubs
 het Verbond van het Vlaams Verzet, zie Louis Kiebooms 
 de Surinaamse Verenigde Volksvergadering
 de Surinaamse politieke partij Volksalliantie Voor Vooruitgang
 een afkorting voor Veel Voorkomende Vragen
 een afkorting van Veni vidi vici [Latijn] (ik kwam, ik zag, ik overwon)
 Verbond van Verzekerden